Перич, Ратко (епископ)
 Перич, Ратко (Народный герой Югославии)